Die Pétanque-Weltmeisterschaft der Frauen 2008 fanden vom 10. bis zum 12. Oktober 2008 in Samsun statt.

Die Fédération Internationale de Pétanque et Jeu Provençal (FIPJP) trägt die Weltmeisterschaften der Frauen alle 2 Jahre aus.

Es werden insgesamt 147 Athletinnen aus 36 der 79 in der FIPJP organisierten Verbände an den Start gehen. Titelverteidiger Thailand und Gastgeber Türkei stellen je zwei Teams. Pro Team können 4 Athletinnen gemeldet werden. Im Triplette-Wettbewerb kann auch während des Spiels eine Sportlerin ausgewechselt werden. Es wird wie bei fast allen Welt- und Europameisterschaften im Pétanque die sog. Königsdisziplin Triplette gespielt, außerdem wird die Weltmeisterin im Präzisionsschießen ermittelt.

Zum elften Mal werden Medaillen im Triplette vergeben, zum vierten Mal im Präzisionsschießen.

Teilnehmende Nationen 

Fett markiert sind Thailand und die Türkei, welche mit zwei Teams und insgesamt acht Athleten teilnehmen.

Die Teams aus Deutschland, Österreich und der Schweiz 

Sowohl der Deutsche (DPV) als auch der Österreichische Pétanque-Verband (ÖPV) sowie die Federation Suisse (fr: Schweiz) de Pétanque (FSP) nominierte vier Sportlerinnen für die Weltmeisterschaften.

Ergebnisse

Triplette

Vorrunde 
Das Deutsche Team gewann alle Vorrundenspiele und wurde Gruppenerster. Österreich zog mit 2 Vorrundensiege als Gruppenzweiter. Beide Nationen qualifizierten sich damit für Achtelfinale. Die Schweiz wurde mit 3 Siegen nur Dritter und spielte im Nationencup weiter.

Finalspiele 

Das deutsche Team schied gegen Tschechien im Achtelfinale aus, Österreich scheiterte in der gleichen Runde gegen Spanien.

Nationencup 

Die Schweiz belegte Platz 2 im Nationencup

Präzisionsschießen 

Es wurde zunächst eine Qualifikationsrunde ausgetragen. Die besten vier Sportlerinnen qualifizierten sich direkt für das Viertelfinale. Die Plätze 5 bis 20 spielten eine Repêchage, in der sich weitere vier Sportlerinnen qualifizierten.

Einzelnachweise

Weblinks 

 FIPJP
 Informationen auf der Website des DPV
 Informationen auf der Website des ÖPV
 Informationen auf der Website der FSP
 Website des Veranstalters in französisch, englisch und türkisch

F2008
Sportveranstaltung 2008
Sportveranstaltung in der Türkei
Sport (Samsun)
Frauensportwettbewerb
Frauensport in der Türkei